Las siglas SRA pueden referirse a:

 en Argentina, la Sociedad Rural Argentina;
 en Argentina, la Sociedad Radio Argentina;
 en México, la Secretaría de la Reforma Agraria;
 en México, Sistema de recirculación Acuícola
 en España, el Servicio de Recuperación Agrícola.

Wikipedia 
 En Wikipedia, la política sobre artículos sin relevancia aparente.

Acrónimos